Kuris – wieś w Armenii, w prowincji Sjunik
 Kuris – rzeka na Cyprze
 Kuris – zbiornik zaporowy na Cyprze